Steenkiste ist der Familienname folgender Personen:

 Vincent Joseph van Steenkiste (1812–1896), französischer Flötist, siehe Louis Dorus
 Aimeé-Josèphe van Steenkiste (1805–1896), französische Opernsängerin (Sopran), siehe Julie Dorus-Gras

Siehe auch:

 Vansteenkiste